Op het toernooi van Wimbledon in 2002 speelden de mannen  in het dubbelspel van 24 juni tot en met 7 juli. De als vijfde geplaatste Zweed Jonas Björkman en de Australiër Todd Woodbridge wonnen het toernooi door in de finale de als tweede geplaatste Bahamaan Mark Knowles en Canadees Daniel Nestor met 6-1, 6-2, 6-7(7), 7-5 te verslaan.

Geplaatste teams

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website Wimbledon
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

Wimbledon
ITF-toernooi in 2002